Ріу-Тінту () — португальська власна назва.

Топоніми

Ріу-Тінту (Бразилія) — муніципалітет.

Ріу-Тінту (Гондомар) — парафія.
 Ріу-Тінту (Ешпозенде) — парафія.